bł. Daria od św. Zofii Campillo Paniagua (1873–1936) – hiszpańska karmelitanka miłosierdzia, męczennica
 bł. Daria Andiarena Sagaseta (1879–1936) – hiszpańska zakonnica ze Zgromadzenia Służebnic Maryi (Siervas de María, Ministras de los enfermos), męczennica

Zobacz też:
 Święta Daria